George Abbot(t) kan syfta på:

* George Abbot (1562–1633), engelsk ärkebiskop
 George Abbot (1603–1648), engelsk författare
 George Henry Abbott (1867–1942), australisk fysiker
 George Frederick Abbott (1874–1947), engelsk författare
 George Abbott (1889–1995), amerikansk regissör